Могохский сельсовет

Дагестан 

 Могохский сельсовет Гергебильского района
 Могохский сельсовет Советского (Шамильского) района (до 2002 года)